Die Liste der Gemeinden in Acre nach Einwohnerzahl gibt die Ergebnisse der Volkszählung 2010 für den brasilianischen Bundesstaat Acre wieder, wie sie vom Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) bekannt gegeben wurden. Acre hat mit Stand 2017 gesamt 22 Städte und Gemeinden, die municípios.

Neuere Schätzungen der Einwohnerzahlen wurden zum 1. Juli 2021 durch das IBGE veröffentlicht. Die nächste Volkszählung war im 10-Jahresrhythmus für 2020 vorgesehen, wurde jedoch wegen der COVID-19-Pandemie verschoben.

Die Gesamtzahl der Einwohner des Bundesstaates Acre betrug laut Zensus 2010 733.559 Einwohner, laut Schätzung zum 1. Juli 2021 906.876 Einwohner.

2017 änderte das Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística die Zuordnung von Mikro- und Mesoregionen zu neuen geostatistischen Regionen und teilte die Gemeinden je einer Região geográfica imediata und einer Região geográfica intermediária zu.

Gemeinden

Bilder

Siehe auch 
 Liste der Gemeinden in Brasilien

Einzelnachweise 

Acre
 
!